D8 може значити:

 Digital8 — відеокасета для цифрового запису відеокамерою.
 Dunne D.8 — біплан.